Ein toller Einfall – film del 1916 diretto da Georg Jacoby
Ein toller Einfall – film del 1932 diretto da Kurt Gerron